

Prénom 
 Khamis est un prénom porté par plusieurs personnalités. Pour les porteurs de ce prénom, voir : .

Nom de famille 

 Hamda Khamis (née en 1945), poétesse et journaliste du Bahreïn ;
 Heba Khamis (née en 1988), photojournaliste égyptienne ;
 Imad Khamis (né en 1961), homme d'État syrien, Premier ministre.